Sept-Octobre ou VII-Octobre ou 7-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 7 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun odonyme de ce type, en langue française, n'a été repéré.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones peuvent aussi contenir cette date, en d'autres langues ; par exemple :

 En espagnol ; « 7 de Octubre » ou « Siete de Octubre »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 7 de Octubre, Chapultepec, État de Mexico.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
07